Ел Салвадор има више значења:

 Ел Салвадор
 Ел Салвадор, Ла Паротита (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Салвадор (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвадор (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвадор (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвадор (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвадор (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвадор (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвадор (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвадор (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвадор (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвадор (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салвадор (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салвадор (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салвадор, Ранчито Сан Хосе дел Кармен (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салвадор, Лос Запатерос (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салвадор (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салвадор (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салвадор (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салвадор (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салвадор (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салвадор (Зинапаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салвадор (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Салвадор (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Салвадор (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Салвадор (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салвадор (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салвадор (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салвадор (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салвадор (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салвадор (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салвадор (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салвадор (Иксил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Салвадор (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салвадор (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Општина Ел Салвадор (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салвадор (Ел Салвадор, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику